Der Begriff Ethylendicarbonsäure bezeichnet:

 die trans-Butendisäure, siehe Fumarsäure
 die cis-Butendisäure, siehe Maleinsäure